La Serie A1 1993-1994 fu la 72ª edizione del massimo campionato italiano di hockey su pista maschile. Lo scudetto fu conquistato per la 25ª volta dall'Hockey Novara.

Formula
Per la stagione 1993/1994 il campionato si svolse tra 14 squadre che si affrontarono in un girone unico, con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare si disputarono i playoff con turno preliminare (al quale parteciparono anche le prime due classificate di A2).

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Qualificate ai play-off
      Qualificate al turno preliminare play-off
      retrocesse in A2

Verdetti
  (Autocentauro) - Campione d'Italia 1993-1994.
 , ,  e  Trieste - retrocesse in Serie A2.

Note

Bibliografia

Libri

Voci correlate
Serie A2 1993-1994 (hockey su pista)
Serie B 1993-1994 (hockey su pista)
Coppa Italia 1993-1994 (hockey su pista)

Collegamenti esterni

Edizioni del massimo campionato italiano di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1993
Tornei per club di hockey su pista nel 1994